Tre unità navali della United States Navy hanno portato il nome di USS Stewart:

 USS Stewart (DD-13) – cacciatorpediniere della classe Bainbridge, entrato in servizio nel 1902 e radiato nel 1919.
 USS Stewart (DD-224) – cacciatorpediniere della classe Clemson, entrato in servizio nel 1920 e affondato come nave bersaglio nel 1946; servì anche nella Marina imperiale giapponese come Dai-102-Gō shōkaitei.
 USS Stewart (DE-238) – cacciatorpediniere scorta della classe Edsall, entrato in servizio nel 1943 e radiato nel 1947, trasformato poi in nave museo.